Па́вел Ива́нович Оча́ков (1814—1875) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

Биография
«Сын гоф-фурьера». Воспитанник (с 10-и летнего возраста) и ученик Императорской Академии художеств (1824—1836). Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1834), большая серебряная медаль (1836). Выпущен из Академии с аттестатом классного художника 1-й степени (1836). Звание академика без исполнения программы (1849).

Известные работы П. И. Очакова в Санкт-Петербурге:
 Доходный дом (перестройка). Бакунина пр., 16 — Синопская наб., 36А (1840, 1850)
 Доходный дом. Гончарная ул., 5 (1843)
 Доходный дом. Моисеенко ул., 26 (1845)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга